Юрий Владимирович Масленников () — советский хоккеист, нападающий. Мастер спорта СССР (1958).

В чемпионате СССР дебютировал в сезоне 1953/54 в составе московского «Зенита» («Крылья Советов»). В сезонах 1956/57 — 1957/58 играл за ленинградских армейцев. В 1958 году вернулся в «Крылья Советов», за которые играл до 1964 года. В сезонах 1964/65 — 1965/66 выступал за «Дизелист» Пенза

Ссылки 
 https://hcks.moscow/2020/05/19/jurij-maslennikov-28-09-31-21-11-13/
 https://hockey1946.ru/players/Maslennikov_Yury_Vladimirovich_28_09_1931

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Дизель»
Мастера спорта СССР